Алиса Гессенская, принцесса Великобритании (1843—1878) — дочь королевы Великобритании Виктории; тёща Николая II (мать императрицы Александры Феодоровны).
 Алиса Глостерская, принцесса Великобритании (1901—2004) — жена Генри, герцога Глостерского, третьего сына английского короля Георга V.